est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide lysergique, numéro CAS 
 salen, numéro CAS